Ел Агваламо има више значења:

 Ел Агваламо (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Агваламо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику